Matusiw (, ) ist ein Dorf in der Oblast Tscherkassy im Zentrum der Ukraine mit etwa 4500 Einwohnern (2001).

Matusiw ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde im Nordosten des Rajon Schpola.

Das Dorf liegt am Hnylyj Taschlyk (), einem 66 Kilometer langen Nebenfluss des Tjasmyn 16 km nordöstlich vom Rajonzentrum Schpola und 64 km südwestlich vom Oblastzentrum Tscherkassy.

Persönlichkeiten 
 Am 2. Juli 1925 wurde in Matusiw die Mathematikerin Olga Arsenjewna Oleinik († 2001 in Moskau) geboren.
 Der Kugelstoßer Oleksandr Bahatsch kam am  21. November 1966 im Dorf zur Welt.

Weblinks 
 Matusiw in der Historischen und Genealogischen Datenbank der Ukraine

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tscherkassy
Rajon Schpola